

События 
 Трупный синод в Латеране
 Город Толедо захвачен Лопе ибн Мусой. Также Бану Каси отправляют экспедицию против Барселоны.

Родились 
 Гуго Великий, маркиз Нейстрии, граф Парижа и Орлеана.
 Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани, арабский писатель.

Скончались 
 Абуль-Фарадж аль-Исфахани, арабский историк, учёный и музыкант.
 Аль-Бухтури, арабский поэт.
 Браслав (князь Паннонской Хорватии).
 Вифред I (граф Барселоны).
 Гаудерик Веллетрийский, католический церковный деятель IX века.
 Гвидо IV (герцог Сполето), герцог Сполето.
 Геворг II Гарнеци, армянский церковно-государственный деятель IX века.
 Роман (папа римский).
 Стефан VI (VII), (папа римский) — задушен.
 Теодор II (папа римский).
 Якуби, арабский историк.

См. также